SGY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Skagway (Alaska) (Stati Uniti)
 sgy – codice ISO 639-3 della lingua sanglechi